Bengt Samuelsson kan avse någon av följande:
 Bengt Samuelsson (född 1934), medicinsk kemist, professor
 Bengt Samuelsson (präst) (1937–2005), präst och författare
 Bengt Samuelson (född 1945), översättare